Februarputsch steht für:

 Februarumsturz, die Machtübernahme der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei in der Tschechoslowakischen Republik im Februar 1948
 Österreichischer Bürgerkrieg bzw. Februarkämpfe 1934
 Krise vom 6. Februar 1934 bzw. Februarunruhen in Frankreich
 Putschversuch in Japan vom 26. Februar 1936, ein gescheiterter Staatsstreich rechtsextremer Fraktionen der japanischen Streitkräfte